Resum de l'activitat de la temporada 1984-1985 de la Segona divisió espanyola de futbol.

Clubs participants

Classificació

Resultats

Resultats finals 
 Campió: UD Las Palmas.
 Ascensos a Primera divisió: UD Las Palmas, Cadis CF i Celta de Vigo.
 Descensos a Segona divisió: CD Málaga, Elx CF i Reial Múrcia.
 Ascensos a Segona divisió: Sestao Sport, Deportivo Aragón, Rayo Vallecano i Albacete Balompié.
 Descensos a Segona divisió B: UD Salamanca, Granada CF, Calvo Sotelo CF i Lorca Deportiva.
 Màxim golejador:  Mejías II (Cadis CF).

Referències 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions futbolístiques del 1984
Competicions futbolístiques del 1985